Nuclear steht für:

 Nuclear (Band), chilenische Thrash-Metal-Band aus Arica
 Nuclear (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Oliver Stone (2022)